Эйд:

Персоналии 
 Эйд, Анне Берит (род. 1957) — норвежская ориентировщица, чемпионка мира по спортивному ориентированию.
 Эйд, Даниэль (род. 1998) — норвежский футболист, полузащитник.
 Аль-Эйд, Халед (род. 1969) — спортсмен-конник из Саудовской Аравии, призёр Олимпийских игр.

Топонимы 
 Эйд — коммуна в губернии Согн-ог-Фьюране в Норвегии.